Dolorosa (lat. ‚Schmerzensreiche‘) steht für:
 Mater Dolorosa, Darstellungen der um ihren Sohn sorgenden Maria
 Via Dolorosa, Straße in Jerusalem
 Maria Eichhorn-Fischer, Pseudonym der Schriftstellerin

Siehe auch:
 Anaesthesia dolorosa (Medizin)